Fyfield kan syfta på:

 Fyfield, Wiltshire – en ort och civil parish i Wiltshire, England
 Fyfield, Pewsey – en ort i Pewsey, Wiltshire, England
 Fyfield, Essex – en ort i Epping Forest, Essex, England
 Fyfield, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Fyfield, Hampshire – en ort och civil parish i Hampshire, England
 Fyfield, Oxfordshire – en ort i Fyfield and Tubney, Oxfordshire, England

 Frances Fyfield – en brittisk advokat och kriminalförfattare